Lophyre est un terme vernaculaire, susceptible de désigner:
 Un insecte. Si le mot lophyre désigne le plus souvent, en français, des hyménoptères et particulièrement le lophyre roux, le mot latin lophyra désigne, lui, un genre de coléoptères de la famille des carabes, apparenté aux cicindèles.
 Un reptile saurien. Duméril en avait fait une famille, dont les membres sont maintenant rangés dans les agamidae.